Enfant précoce peut désigner :
 enfant précoce, un enfant surdoué, c'est-à-dire ayant une aptitude intellectuelle supérieure aux normes.

 Francis Essoua Kalu (1989-), un artiste camerounais.